Рішпен () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Еліана Рішпен — французька піаністка
 Жан Рішпен — французький поет, письменник і драматург